Гаэтан Пуссен (; ) — французский футболист, вратарь клуба «Бордо».

Клубная карьера 
Пуссен — воспитанник клубов «Ферто», «Ле-Ман» и «Бордо». В 2018 году в поединке Кубка Франции против «Дижона» Гаэтан дебютировал за основной состав последних. 24 мая 2019 года в матче против «Кана» он дебютировал в Лиге 2.

Международная карьера 
В 2016 года в составе юношеской сборной Франции Пуссен принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии и Дании.

Примечания 

Футболисты Франции
Футбольные вратари
Игроки ФК «Бордо»